Буймистер — фамилия. Известные носители:

 Буймистер, Валерий Григорьевич (1948—2021) — советский и украинский певец.
 Буймистер, Людмила Анатольевна (род. 1985) — украинский политик и менеджер.